

Geografia 
 Abruzzo
 Castelnuovo Vomano – comune della provincia di Teramo, parte dell'unione dei comuni Colline del Medio Vomano
 Macchia Vomano – frazione del comune di Crognaleto
 Montorio al Vomano – comune della provincia di Teramo, parte della Comunità montana Gran Sasso
 Valle del Vomano – valle fluviale che si estende tra le province di L'Aquila e Teramo
 Villa Vomano – frazione del comune di Teramo
 Vomano – fiume quasi interamente compreso nella provincia di Teramo